Leijten ist der Familienname von:

 Henriette van Lynden-Leijten (1950–2010), niederländische Diplomatin
 Renske Leijten (* 1979), niederländische Politikerin